Балзукевич:

 Балзукевич, Болеслав (1879—1935) — польский скульптор.
 Балзукевич, Винценты (1835—1907) — виленский скульптор и резчик.
 Балзукевич, Люция (1887—1976)— польская художница.
 Балзукевич, Юзеф (1867—1915) — польский художник.